Mrčići je lahko:
 Mrčići, Srbija
 Mrčići, Črna gora